8/9 kan syfta på:

 8 september
 9 augusti (amerikanskt datumformat)